Eduvigis Sofía de Brandeburgo (en alemán, Hedwig Sophie von Brandenburg; Berlín, 14 de julio de 1623-Esmalcalda, 26 de junio de 1683) fue una landgravina consorte y regente de Hesse-Kassel. Era hija de Jorge Guillermo, elector de Brandeburgo, y de Isabel Carlota del Palatinado. Se casó en 1649 con el landgrave Guillermo VI de Hesse-Kassel, y fue regente del landgraviato desde 1663 hasta 1677 como la guardiana de sus hijos menores de edad, Guillermo VII de Hesse-Kassel y Carlos I de Hesse-Kassel.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

Consortes de la casa de Hohenzollern
Landgravinas consortes de Hesse-Kassel del siglo XVII
Nacidos en Berlín